Рижская операция  (14 сентября — 22 октября 1944 года) — стратегическая военная наступательная операция вооружённых сил СССР против немецких войск во время Великой Отечественной войны, проведённая в Латвии. Является составной частью Прибалтийской операции. Осуществлялась силами 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.

Планы советского командования 
Замысел советского командования заключался в следующем: войска Прибалтийских фронтов ударами по сходящимся направлениям на Ригу должны были рассечь рижскую группировку противника, и уничтожить её по частям (главные силы 18-й и 16-й армий). Силами войск 1-го Прибалтийского фронта выйти на побережье Рижского залива и перерезать пути отхода силам группы армий «Север» в Пруссию.

Расстановка сил

СССР 
 3-й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии И. И. Масленников)
 67-я армия
 1-я ударная армия
 54-я армия
 61-я армия
 14-я воздушная армия

 2-й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии А. И. Ерёменко)
 10-я гвардейская армия
 3-я ударная армия
 42-я армия
 22-я армия
 15-я воздушная армия

 1-й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии И. Х. Баграмян)
 4-я ударная армия
 43-я армия
 51-я армия
 6-я гвардейская армия
 2-я гвардейская армия
 5-я гвардейская танковая армия
 3-я воздушная армия

Германия 
 части группы армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Ф. Шёрнер)
 18-я армия
 16-я армия
 3-я танковая армия (с 20 сентября в группе армий «Север»)

Ход боевых действий 

Наступление фронтов началось одновременно 14 сентября 1944 года. 4-я ударная и 43-я армии 1-го Прибалтийского фронта, к исходу первого дня наступления прорвали оборону противника на 25-километровом участке и более чем на 10 километров продвинулись в глубину. 16 сентября 43-я армия прорвалась к городу Балдоне, а отряд 3-го моторизированного корпуса вышел к Западной Двине. Ударные группировки 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов встретили ожесточённое сопротивление, и лишь 21 сентября, используя успех Ленинградского фронта, начавшего 17 сентября Таллинскую операцию, завершили прорыв обороны, освободив города Валмиера и Смилтене. В ответ на действия правого крыла 1-го Прибалтийского фронта, которое овладело Балдоне, немецкое командование перебросило в район города 2 дивизии из Эстонии и предприняло сильные контратаки.

24 сентября ставка командования приняла решение о переносе главного удара с рижского на мемельское направление с целью уменьшения потерь и быстрейшего отсечения прибалтийской группировки противника от Восточной Пруссии. Перегруппировавшись и продолжив наступление, к 27 сентября советские войска вышли к сильному рубежу обороны противника «Сигулда», в 60 километрах от Риги.

Удар 1-го Прибалтийского фронта на мемельском направлении (Мемельская операция) заставил немецкое командование начать 6 октября отвод своих войск из района Риги. Войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов перешли к преследованию противника, сходу прорвав ряд оборонительных рубежей, 13 октября советские войска заняли правобережную часть Риги, а 15 октября, форсировав Даугаву, овладели городом полностью.

16 октября состоялось расформирование 3-го Прибалтийского фронта, его войска были переданы 1-му и 2-му Прибалтийским фронтам, а также Ленинградскому фронту. Войска 2-го Прибалтийского фронта, продолжая наступление, к 22 октября вышли к тукумскому оборонительному рубежу противника, и совместно с войсками 1-го Прибалтийского фронта блокировали противника на Курляндском полуострове. Авиация и подводные лодки Балтийского флота действиями в Рижском заливе затрудняли снабжение, перегруппировку и эвакуацию сил противника, образовав так называемый Курляндский котёл.

Итоги операции 
В результате операции советские войска нанесли поражение силам группы армий «Север», и практически полностью освободили территорию Латвии от немецких войск.

Источники 
 
 

Прибалтийская операция (1944)
Сражения по алфавиту
Сражения Германии
Сражения в Латвии
Сентябрь 1944 года
Октябрь 1944 года
1944 год в Латвии
Конфликты 1944 года
Операции в Великой Отечественной войне